Детоксикация:

 Детоксикация — разрушение и обезвреживание различных токсических веществ.
 Детоксикация — фильм 2002 года в жанре триллер, режиссёр — Джим Гиллеспи.